Samu steht für:
 einen Begriff des Zen-Buddhismus': Samu
 den graeco-kalbresische Namen der italienischen Gemeinde Samo in Kalabrien

SAMU steht als Abkürzung für 
 Service d’Aide Médicale Urgente (medizinischer Notfallhilfsdienst): SAMU

Der Vorname Samu ist im Finnischen und Ungarischen gebräuchlich. Namensträger sind unter anderem:

 Samu Haber (Samu Aleksi Haber; *  1976), finnischer Sänger
 Samu Pecz (1854–1922), ungarischer Architekt des Historismus. 
 Samu Torsti (* 1991), finnischer Skirennfahrer

Samu ist der Familienname von:
 Pete Samu (* 1991), australischer Rugby-Union-Spieler